Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Carlos Bianchi e Claude N'goran che hanno battuto in finale Daniel Orsanic e Laurence Tieleman 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (primo turno)

 Devin Bowen /  Leander Paes (semifinali)
 Nicolás Lapentti /  Óscar Ortiz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1996